

Évad-áttekintés

1. évad 

Televíziós sorozatok